

Луково — село, Софійська область

Населені пункти та їхні частини
 Луково — село в гміні Карнево Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Луково — село в гміні Черськ Хойницького повіту Поморського воєводства
 Луково — село в гміні Вонґровець Вонґровецького повіту Великопольського воєводства
 Луково — село в гміні Оборники Оборницького повіту Великопольського воєводства
 Луково — осада в гміні Венцборк Семполенського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Луково — осада в гміні Білий Бур Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства
 Луково — лісова осада в гміні Черськ Хойницького повіту Поморського воєводства

Луково — присілок, Гірськомарійський район, Марій Ел

Луково — село, Закарпатська область, Іршавський район

Примітки